Een verkeersweg:
 N889 (België)
 N889 (Nederland), zie Provinciale weg 889

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing